Höffner ist der Name:

 des Möbelhauses Höffner, siehe Höffner (Möbelhaus)
 des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Höffner Design

Höffner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Höffner (1901–1987), deutscher Offizier, Brigadegeneral der Bundeswehr
 Johannes Höffner (1868–1929), deutscher Schriftsteller und Zeitschriftenherausgeber
 Joseph Höffner (1906–1987), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Köln
 Klara Höffner (1875–1955), deutsche Schriftstellerin; siehe: Klara Hofer
 Sebastian Höffner (* 1975), deutscher Moderator und (Synchron-)Sprecher

Siehe auch:
 Höfner